Аксбриџ () град је у округу Вустер у савезној држави Масачусетс у САД. Према попису из 2009, град је имао 13.247 становника. Познат је по кашмиру и војним униформама, које се овде производе више од сто година. Први легални женски гласач у Америци, Лидија Тафт, гласала је овде октобра 1756. године.

Демографија

Становништво

Референце

Спољашње везе 

 
 

Градови у Масачусетсу
Википројект географија/Насеља у САД